Plaats in Indonesië
 Mendogo (Glagah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Mendogo (Ngimbang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java